Penélope (en griego Πηνελοπεια) es un personaje de la Odisea. Puede también hacer referencia a:

Astronomía 
 (201) Penélope, asteroide nº 201 de la serie, descubierto el 7 de agosto de 1879 desde Pula por Johann Palisa.

Biología 
 Penelope, género de aves galliformes de la familia Cracidae.

Ficción 
 Penelope, película estadounidense, dirigida por Mark Palansky.
 Penélope Glamour, un personaje de ficción.
 Los peligros de Penélope, tercer episodio de la primera temporada de Los Thunderbirds.
 Penélope Clearwater, personaje ficticio de la saga Harry Potter.
 Lady Penélope Creighton-Ward, personaje ficticio de la serie de televisión de Los Thunderbirds.

Música 
 Penelope,  ópera en dos actos con música de Domenico Cimarosa y libreto en italiano de Giuseppe Maria Diodati.
 Pénélope, ópera en tres actos con música de Gabriel Fauré y libreto de René Fauchois.
 Pénélope, tragedia lírica compuesta en el año 1785 por Niccolò Piccinni y libreto de Jean-François Marmontel.
 Penélope, canción de Joan Manuel Serrat y Augusto Algueró.

Lugares 
 Penélope, pueblo ubicado en el condado de Hill en el estado estadounidense de Texas.

Personas 
 Penélope Cruz es una actriz española.
 Penélope Delta (1874 - 1941) fue una escritora griega de libros para jóvenes.

Barcos 
 HMS Penelope , el nombre utilizado por 10 buques de guerra de la Royal Navy británica en honor a Penélope de la mitología griega.
 Penélope, velero Aloha 22 de bandera argentina surto en la marina 25 de mayo del Club Náutico San Fernando REY (Registro Especial de Yates PNA) 019147